Il doppio del torneo di tennis Calcutta Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Noam Behr e Eyal Ran che hanno battuto in finale Barry Cowan e Wesley Whitehouse 6-4, 6-7, 6-2.

Teste di serie 

 Jim Thomas /  Peter Tramacchi (primo turno)
 Marcos Ondruska /  Andrew Richardson (quarti di finale)

 Juan Ignacio Carrasco /  Jairo Velasco, Jr. (primo turno)
 Nuno Marques /  Tom Vanhoudt (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Calcutta Challenger 1999